

Manga på svenska 
Följande är en lista på mangaserier som kom ut på svenska med en eller flera delar under år 2005.

Manga Mania 1-10/2005
Shonen Jump 1-12/2005
Digimon 1-6/2005
Pokemon 1-?/2005
Beyblade 1-?/2005

Manhwa på svenska 
Följande är en lista på manhwaserier som kom ut på svenska med en eller flera delar under år 2005.

Megamanga smygläsning - gratispocket från det nystartade förlaget Megamanga, med smakprov från Kill me, Kiss me, Snowdrop, Ragnarök och Rebirth.

Pseudomanga på svenska 
Följande är en lista på pseudomanga som kom ut på svenska med en eller flera delar under år 2005. 

W.i.t.c.h. 1-12/2005
Buster 1-6/2005, samt Busters årsalbum 2005 - innehåller serien Kishako, sportreportern
Monster Allergy 1-?/2005

Serieåret 2005